ФК Братство може бити:

 ФК Братство Козинци
 ФК Братство Братунац
 ФК Братство Доња Дубица
 ФК Братство Цијевна
 ФК Братство Крњача
 ФК Братство Војковићи
 НК Братство Грачаница